Missouri (staat), een van de staten van de Verenigde Staten
 Missouri (rivier), een rivier in de Verenigde Staten
 USS Missouri (BB-63), een slagschip van de U.S. Navy

Andere betekenissen 
 Missouri-compromis, een compromis over het houden van slaven in de Verenigde Staten